Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Toronto du 13 au .

Laura duPont remporte le simple dames. En finale, elle bat Brigitte Cuypers.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lea Antonoplis et Diane Evers.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1979
Canada
Sport au Canada en 1979
Tennis en août 1979